Сегунда 1941/1942 () — 11-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 24 команды.

Первая фаза

Группа I

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа II

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа III

Клубы-участники

Турнирная таблица

Финальная фаза

Турнир за места в Сегунде

Предварительный этап

Группа I

Группа II

Группа III

Группа IV

Группа V

Группа VI

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1941/42 на lafutbolteca.com  

1941/1942
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1941 году
Спорт в Испании в 1942 году